Esistono diverse correlazioni matematiche chiamate equazione di Hill.

Equazione di Hill – equazione sulla cooperatività delle proteine scritta da Archibald Vivian Hill nel 1910
Equazione di Hill – equazione sulla meccanica dei muscoli tetanizzati scritta da Archibald Vivian Hill nel 1938 
Equazione di Hill – equazione differenziale scritta da George William Hill. L'equazione differenziale di Whittaker-Hill è un suo caso particolare.